Виктория Азаренко — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Ким Клейстерс — защищала свой титул и проиграла в четвертьфинале.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со 2 круга.

  Каролина Возняцки (Четвёртый раунд)
  Ким Клейстерс (Четвертьфинал)
  Вера Звонарева (Полуфинал)
  Саманта Стосур (Четвёртый раунд)
  Франческа Скьявоне (Четвёртый раунд)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Ли На (Второй раунд)
  '''Виктория Азаренко (Титул)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Шахар Пеер (Второй раунд)
  Светлана Кузнецова (Третий раунд)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Флавия Пеннетта (Второй раунд)
  Кайа Канепи (Второй раунд)
  Марион Бартоли (Четвёртый раунд)
  Мария Шарапова ''(Финал)

<ol start="17">
  Анастасия Павлюченкова ''(Четвёртый раунд)
  Надежда Петрова ''(Второй раунд)
  Ана Иванович ''(Четвёртый раунд)
  Араван Резай ''(Второй раунд)
  Андреа Петкович ''(Полуфинал)
  Алиса Клейбанова ''(Второй раунд)
  Янина Викмайер ''(Второй раунд)
  Мария Кириленко ''(Третий раунд)
  Доминика Цибулкова ''(Третий раунд)
  Александра Дулгеру ''(Четвертьфинал)
  Мария Хосе Мартинес Санчес ''(Третий раунд)
  Ярмила Грот ''(Третий раунд)
  Даниэла Гантухова ''(Третий раунд)
  Луция Шафаржова ''(Третий раунд)
  Цветана Пиронкова ''(Второй раунд)
  Клара Закопалова ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетки турнира

Sony Ericsson Open 2011